— японский сценарист и художник. Он является членом группы художников Headgear. Хелен Маккарти в «500 важнейших аниме-фильмов» называет его «одним из лучших сценаристов аниме».

Наиболее известными работами Ито являются сценарии к фильмам Мамору Осии, а также участие в создании франшизы .hack.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кадзунори Ито 

Родившиеся в 1954 году
Сценаристы аниме
Сценаристы Японии
Мастера спецэффектов
Токусацу
Выпускники университета Васэда